Brise bezeichnet:
 Brise, einen Wind
 Brise (Film), österreichischer Kurzfilm von Anna Lehner

Brise ist der Familienname folgender Personen:
 Pedro Brise (1904–??), argentinischer Ruderer
 Tony Brise (1952–1975), britischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Prise
 Briese
 Breeze
 Breese (Begriffsklärung)
 Bryse
 Brize